Sakuranbo puede referirse a:

 Sakuranbo, cerasus japonesa;
 Sakuranbo, uno de los programas del rakugo;
 Sakuranbo, la canción de Ai Otsuka, un cantante japonés; o
 Sakuranbo, la canción de Masashi Sada, un cantante japonés.